Maida – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Maida – katolicki duchowny
 Andrea Maida – włoski żużlowiec